Ры́мникская архиепископи́я () — епархия Румынской православной церкви с кафедрой в городе Рымнику-Вылча. Входит в состав Олтенской митрополии.

История 
Первая румынская метрополия, Унгро-Валашская метрополия, была создана в 1359 году, а затем в 1370 году — Северинская метрополия к западу от реки Олт. Из-за набегов со стороны Венгерского королевства кафедра была перенесена в 1375 году из Северина в Стрехайю в Олтении, к тому времени входившую в состав Валашского княжества. После смерти валашского князя Мирчи I в 1418 году кафедра оказалась в Рымнике. Когда Северин вернулся в Валашскую юрисдикцию, в 1503—1504 годах, во время правления Раду IV Великого, Олтенская епархия была восстановлена под именем Рымникой и Ново-Северинской. Епархия охватывала всю Олтению и была непосредственно подчинена Унгро-Валашской митрополии.

После своего основания епархия стала центром, к которому тяготела культурная и духовная жизнь региона. Это происходило в тесном сотрудничестве с приходскими церквами и монастырями Бистрица и Козия, откуда происходили многие епископы. Из-за скудости документов нельзя с уверенностью сказать, кем были правящие архиереи в первые два десятилетия её существования. Одна группа историков указывает на Максима (Бранковича), сербского монаха, вероятно названного Раду из-за его хороших отношений с Сербской деспотовиной. Другая группа указывает на Макария, настоятеля Монастыря Бистрица. Это учреждение поддерживалось Крайовештскими боярами, в чьих интересах было поставить своего союзника епископом. Позже Нягое I Басараб, бывший ученик монастыря, продвинет епископа Макария на Валашскую митрополию, установив традицию, согласно которой главный кандидат (желающий или не желающий) на высший церковный пост в стране будет происходить из Рымника, епископы которого будут рассматриваться как вторые по рангу в Синоде после митрополита. Кроме Макария, три Рымникских епископа были избраны митрополитом в XVI веке, три — в XVII и четыре — в XVIII. Более внятные сведения о Рымникских епископах начинаются с епископа Леонтия, который, как полагают, служил между 1532 и 1534 годами.

XVI век включал в себя основание и консолидацию; XVII век — обретение особой идентичности и начало её вклада в национальную культуру; а XVIII век был временем большого вклада в румынскую культуру и духовность. Всё это дало повод Николае Йоргу говорить о Рымнике как о столице типографов, что привело к «золотому веку» для города и епархии в течение того столетия. Поддерживаемый епископом Климентом, этот расцвет продолжался даже после разрушений, вызванных австро-турецкой войной в 1737 году, и может быть разделён согласно Йорге на четыре этапа: брынковянский, постбрынковянский, эпоха епископа Кесария и домодернистский период.

Было выделено около шести направлений деятельности, благодаря которым епархия обогатила духовную и культурную жизнь города, Олтении и Валахии в целом. Во-первых, его должностные лица были вовлечены в общественную жизнь через их присутствие на судебных заседаниях, их предложение специальных литургий и их присутствие в дипломатических делегациях. Примеры последних включают поездку епископа Дамаскина Войнеску в 1717 году к императорскому двору в Вене; миротворческую инициативу епископа Климента между турками и австрийцами в 1738 году; и присутствие епископа Кесария в составе румынской делегации к Екатерине Великой в 1776 году, после того как он написал книгу о русско-турецких войнах.

C помощью ктиторов (князей, чиновников, иерархов, монахов, купцов и т. д.) были построены новые церкви и восстановлены другие. Таким образом, в этом районе было создано по меньшей мере девять монастырей, а в городе — девять церквей. Из них церкви XV и XV веков представляли собой либо простой неф без колокольни, либо имели крестовый план в виде трилистника как Монастыре Козия. Те, что были построены в XVII веке, следовали исконному валашскому стилю, принятому при правлении Матея Басараба, в то время как те, что были построены в XVIII веке, демонстрируют многие черты брынковянеского стиля, включая балкон.

Монастырские школы были созданы в Козии, Бистрице, Говоре и в самом Рымнике. Наибольшее количество ученых из монастырских школ появилось в XVIII веке. Образование в Рымнике развивалось следующим образом с XVI по начало XIX века. В XVI веке здесь была архиерейская школа для певчих, с текстами на старославянском языке. Она также обучала переписчиков, грамматиков и логофетов, которые учились читать и писать на румынской кириллице. В XVII веке в архиерейской школе преподавались чтение и письмо на славянском языке, арифметика, геометрия и основы хронологии и управления, церковная музыка на славянском языке. В XVIII веке здесь была румынская школа, основанная епископом Анфимом (1705—1708). Здесь бесплатно обучали священников, певчих и грамматиков из Рымникской епархии, так и из Трансильвании. После некоторого перерыва она возобновилась в 1719 году, после начала австрийской оккупации региона, при епископе Дамаскине (1708—1725). В 1726 году его учебник, включающий молитвы, богослужебные тексты и церковную музыку, был напечатан посмертно, а в 1749 году при епископе Григории (Сокотяну) был издан учебник орфографии. Хорошо развитая структура последнего была воспроизведена в более поздних изданиях в Яссах, Вене, Блаже, Сибиу, Буде и Черновцах. С 1741 по 1755 год существовала Славянская школа, созданная для противодействия греческому влиянию в церкви. Она была поглощена румынской и греческой школой, начатой в 1746 году. Некоторые из выпускников этой школы, такие как Наум Рымничану, были писателями в домодернового период румынской литературы. Наконец, в течение XIX века (1800—1831) существовала румынская школа, характеризовавшаяся определенным количеством вариаций в учебном плане и оплате труда учителей, что неудивительно, учитывая перемены того периода. Епархия внесла свой вклад в развитие румынского церковного искусства на протяжении более чем четырёх столетий, в том числе в период, когда Северинская митрополия находилась в Рымнике. Что касается религиозной архитектуры, то она эволюционировала в этом районе от крестьянских моделей к отдельным церковным формам до интеграции Афонского стиля трилистника и его местных перестановок, за которыми последовало развитие местной архитектуры под руководством Матея Басараба, а затем расцвет Брынковянского стиля, за которым в XVIII веке последовало его распространение в сторону барокко, маньеризм и сельские тенденции. Настенная живопись, преподаваемая в церковных школах, также процветала, эволюционируя на протяжении веков от символических произведений византийского стиля XIV века к более реалистичным изображениям, особенно XVIII веке. В то время как росписи в церковных нефах оставались в гармонии с византийской церковной традицией, художники принимали реалистические формы в притворах, где изображались ктиторы. Начиная с XVIII века художники, обучавшиеся в разных местах, но жившие в Рымнике, организовались в гильдию, чтобы защитить себя от административных злоупотреблений. В то же время епископ Филарет просил их помнить о церковных канонах. Наконец, важную роль в развитии средневековой музыки в румынских землях сыграли церковно-певческие школы, действовавшие при крупных монастырях и соборах, которые готовили будущих священников и диаконов, в том числе из Трансильвании. С начала XV века появились новые песни, написанные Филофеем, монахом из Козии, и бывшим логофетом Мирчей I. Был также достигнут прогресс по поводу перевода литургических песнопений на румынский язык. Пока Анфим был епископом, музыка преподавалась на славянском языке, но начиная с этого времени, и особенно после издания двух сочинений в 1713—1714 годах, литургия преподавалась на румынском языке. Есть свидетельства, что этот процесс начался несколько раньше, так как к 1706—1708 годам ряд служб уже был представлен на румынском языке. После 1713 года епископы печатали религиозные книги исключительно на румынском языке, а также отправляли их в Трансильванию, Молдавию и на юг от Дуная. Учителя музыки были хорошо образованными людьми, которые проводили время, копируя или, в XVIII веке, печатая музыкальные рукописи на славянском (до 1713 года) и румынском (впоследствии) языках. Некоторые из них также сочиняли собственную религиозную музыку.

В период, когда эти земли сталкивалась с распространением католических и протестантских идей, епархия пропагандировала печатное слово как средство закрепления православной идентичности и единства веры. Между 1508 и 1512 годами, во времена правления Раду IV, Михня Злого и Нягое Басараба, в Монастыре Бистрица появились три книги на румынском языке: Служебник, Псалтырь и Евангелие. Между 1636 и 1642 годами в монастыре говора появилось шесть религиозных книг, в том числе книга правил. Там действовала религиозно-культурная школа, среди учеников которой были типографы. Этому способствовал митрополит Феофил, бывший епископ Рымникский, которого поддерживали князь Матей Басараб и его логофет Удриште Нэстурел. В 1705 году, став епископом, Анфим привез с собой печатный станок из Снаговского монастыря, основав типографию в Рымнике и издав к 1707 году девять или десять религиозных книг. Их важность заключается в том, что с их завершением большинство православных священных текстов появилось теперь на румынском языке, продвигая процесс превращения богослужебного языка в народный и узаконивая румынский как священный язык, процесс, начатый Кореси, Дософтеем и Митрофаном Бузэуским и продолженный дальнейшими переводами его преемника епископа Дамаскина. В рамках своей политической и культурной стратегии Константин Брынковяну и митрополит Феодосий распространили тексты гимна среди румын в Трансильвании, несмотря на официальные попытки обратить их в католицизм.

В XVIII веке епископы Румникские, ставшие свидетелями двух десятилетий австрийского господства и ряда австро-турецких столкновений в Олтении, заметно приобрели национальную идентичность и чувство культурной, языковой и религиозной сплочённости с другими румынами. Это помогает объяснить, почему в их городе больше, чем в национальной столице Бухаресте, где Османское давление и финансовые интересы Фанариотских князей и сановников ограничивали такие настроения, печатная деятельность на румынском языке осуществлялась с намерением помочь народным массам, и почему, несмотря на связанные с этим трудности, они стремились сохранить традиционные культурные и духовные связи с землями, населёнными румынами. С этой целью они позаботились о том, чтобы напечатать наиболее необходимые религиозные тексты в лучших переводах, представить и прокомментировать их, снабдив тщательными предисловиями, продвигать идеи духовного, религиозного, культурного и политического единства и обогатить литературный румынский язык литургической основой. Каждый из десяти епископов, участвовавших в этом процессе (как и Галактион после 1800 года), имел свои особые заслуги, определяемые контекстом, в котором он действовал. В то время как сочинение Анфима, лишённого сана и убитого, было запрещено, сочинения Дамаскина приобрели его литературный и литургический престиж. Кесарий, хотя и был епископом недолго, имел оригинальные идеи по румынской истории, которые получили высокую оценку Йорги.

Десятилетия между 1780 и 1830 годами имеют несколько характерных особенностей в Рымнике. Продолжались традиции духовной, культурной и художественной жизни, ремонтировались повреждённые войной храмы и строились новые таким образом, чтобы уравновесить постбрынковянский стиль, добавляя народные художественные новшества. Монастыри и епархиальный центр продолжали воспитывать каллиграфов, переписчиков, художников и музыкантов. Работа епархиальной типографии продолжалась, хотя и с большими трудностями и перерывами. Епископ Филарет, будучи избран митрополитом, взял с собой печатные инструменты для использования в Бухаресте. Его преемник Нектарий восстановил типографию, выпустив двадцать книг, в том числе сборник проповедей на болгарском языке для верующих этой страны; он последовал за ним в качестве митрополита в 1812 году. Галактион (1812—1824) опубликовал несколько книг, но они были важны, включая переизданную азбуку в 1814 году и книгу о чудесах Богородицы в 1820 году. Неофит, занявший этот пост в 1824 году, продал печатный станок группе мирян. Епископ  (1850—1868), чьё правление совпало с образованием Румынского королевства, был выдающимся руководителем епархии в течение XIX века; его преемники не поднялись на тот же духовный уровень и приняли участие в окончательном установлении государственной власти над Церковью. Епископ Каллиник создал собственную типографию и издал ряд богослужебных и духовных книг, в том числе плач в стихах, сборник советов для монахов и хронику Валашского восстания 1821 года. Он также распространил сообщение о правительственном приказе, заменяющем греческий язык в богослужении румынским. Наконец, местные писатели вышли за пределы внутрицерковных тем, занимаясь темами национального интереса и делая себя известными на румынской культурной и литературной сцене того времени.

1 ноября 1939 года епархия была упразднена, а на её территории была создана Олтенская митрополия с резиденцией в Крайове. Однако 20 апреля 1945 года Рымникская и Новосеверинская епархия была восстановлена. В 1949 году, при новой коммунистической власти к Рымникской епархии была присоединена Арджешская, в связи чем название изменилось на Арджешскую и Рымникскую. Епархиальное управление находилась в Рымнике; в её состав входили уезды Вылча, Арджеш, Олт и часть Телеормана. В 1990 году в новых условиях Арджешская и Мусчельская епархия была восстановлена, а в составе Рымникской остались жудецы Вылча и Олт. В последующий период большая часть монастырей и церквей епархии подверглась реставрации. В 2008 года, когда была образована Слатинская епархия, в составе епархиальной территории остался только уезд Вылча. 14 ноября 2009 года решением Священного синода Румынской православной церкви Рымникская епископия получила статус архиепископии.

Правящие архиереи 
 Иларион
 Иоасаф
 Иосиф
 Прохор
 Григорий I
 Григорий II
 Савва
 Онуфрий
 Даниил
 Лука
 Евфимий
 Леонтий (1532? — 1534(?))
 Паисий (1535(?)/1540 — (?))
 Евфимий (1558(?) — 1568(?))
 Михаил II (1568(?) — 1586)
 Ефрем I (1586(?) — 1593(?))
 Парфений I (1594)
 Феофил I, 1595—1601(?)
 Ефрем II (1601(?) — 1613)
 Дионисий I (1615—1618(?))
 Феофил II (1619—1636)
 Игнатий Серб (1636—1653)
 Дионисий II (1653—1657(?))
 Игнатий Грек (1659—1668)
 Серафим (1668—1670)
 Варлаам (1670—1672)
 Стефан I (1673—1693)
 Иларион II (1693—1705)
 Анфим Иверский (1705—1708)
 Дамаскин (Воинеску) (1708—1725)
 Стефан II (1726—1727)
 Дамаскин (Даскаул) (1708—1725)
 Иннокентий (1728—1735)
 Климент (1735—1749)
 Григорий (Сокотяну) (1749—1764)
 Парфений II (1764—1771)
 Кесарий (1773—1780)
 Филарет (1780—1792)
 Нектарий (1792—1812)
 Галактион (1813—1824)
 Григорий (1823—1828)
 Неофит (Яноглу) (20 апреля 1824 — 29 июня 1840)
 Нифон (Русайлэ) (январь 1848 — сентябрь 1850)
  (14 сентября 1850 — 1865)
В Румынской православной церкви
  (1865 — 11 апреля 1868)
 Иннокентий (Кицулеску) (1869—1873)
 Афанасий (Стоенеску) (1873—1880)
 Иосиф (Бобулеску) (30 ноября 1880 — 1 декабря 1886)
 Геннадий (Енэчану) (10 декабря 1886 — 14 июня 1898)
 Афанасий (Миронеску) (12 марта 1898 — 5 февраля 1909)
 Геннадий (Джорджеску) (22 марта 1909 — 23 ноября 1912)
 Софроний (Вулпеску) (5 мая 1913 — 8 июня 1918)
 Мелетий (Добреску) (осень 1917 — 3 июля 1918) 
 Анфим (Петреску) (3 июля 1918 — 6 сентября 1919)
 Алексий (Шербан) (сентябрь 1919 — 1 апреля 1920) 
 Варфоломей (Стэнеску) (17 марта 1921 — 1 ноября 1938)
 Ириней (Михэлческу) (1 ноября 1938 — 1 ноября 1939) , епископ Крайовский
 Афанасий (Динкэ) (20 апреля 1945 — 11 марта 1948) 
 Иосиф (Гафтон) (11 марта 1948 — 9 июня 1984)
 Герасим (Кристя) (30 сентября 1984 — 9 апреля 2014)
 Варсонофий (Годжеску) (с 22 мая 2014)

Примечания

Литература 
 
 
 

Епархии Румынской православной церкви
Вылча (жудец)